Warm Bodies steht für

 Mein fahler Freund (Warm Bodies), ein Buch des Schriftstellers Isaac Marion aus dem Jahr 2010
 Warm Bodies (Film), eine auf dem Buch basierende US-amerikanische Horrorkomödie aus dem Jahr 2013
 Warm Bodies, eine Episode aus der US-amerikanischen Fernsehserie Maltin on Movies aus dem Jahr 2013
 Warm Bodies, eine zweiteilige Episode aus der britischen Fernsehserie The Bill aus dem Jahr 2000